Szlávik István (1908–1959) orvos, radiológus
Szlávik István (1951) díszlettervező